Тарафим (, ) — офіційний гімн АТУ Ґаґауз Єрі. Слова складені Міною Кьосям, музика написана Михайлом Колсам. Згідно з законом "Про гімн Ґаґуз Єрі" від 4 грудня 1995 року Тарафим виконується на усіх врочистих заходах і святах у Ґаґауз Єрі відразу після звучання гімну Республіки Молдова.

Деякі джерела подають, що гімном Гагаузії є твір під назвою Національний гімн Гагаузії (). Суперечливість пояснюється тим, що первинно планувалося використовувати текст Занета Тодура.

Слова гімна

Гагаузькою

Переклад

Примітки

Посилання 
 Гімн на офіційній сторінці АТУ Ґаґуз Єрі 

Гагаузія
Г